

Personnes 

 Alberto Lombardo, acteur et auteur dramatique français ;
 Antonino Lombardo, théoricien social belge ;
 Antonio Lombardo, sculpteur italien, fils de Pietro ;
 Attilio Lombardo, footballeur italien ;
 Cristoforo Lombardo, ou Lombardi, dit il Lombardino, sculpteur et architecte italien de la Haute Renaissance ;
 Dave Lombardo, musicien cubain ;
 Famille Lombardo, patriciens de Venise ;
 Frank Lombardo, décorateur et directeur artistique ;
 Girolamo Lombardo connu aussi comme Girolamo Lombardi ou Girolamo da Ferrara, (1506-1590) sculpteur italien ;
 Giovanni Lombardo Radice (1954-), acteur et scénariste italien ;
 Goffredo Lombardo, producteur de cinéma italien ;
 Jennifer Lombardo, haltérophile italienne ;
 Lodovico Lombardo, parfois appelé Ludovico Lombardo ou Lombardi, sculpteur italien ;
 Lou Lombardo, monteur et réalisateur américain ;
 María Lombardo (née en 1999), joueuse argentine de hockey sur gazon ;
 Massimo Lombardo, footballeur suisse ;
 Patrizia Lombardo, (19̟50-2019) professeur de littérature comparée ; 
 Pietro Lombardo, architecte et sculpteur italien ;
 Raffaele Lombardo, homme politique italien ;
 Robert J. Lombardo (né en 1957), évêque catholique américain ;
 Salvatore Lombardo, écrivain français ;
 Tullio Lombardo, sculpteur italien, fils de Pietro.

Lieux 
 Somma Lombardo
 Stagno Lombardo
 Martirano Lombardo
 Alzano Lombardo
 Bellinzago Lombardo
 Galliate Lombardo
 Montanaso Lombardo

Autres
 Lombardo (navire), est une des deux navires utilisés par Giuseppe Garibaldi lors de l'expédition des Mille

Patronyme italien